Андре́ас Кри́гер (; 20 июля 1966, Восточный Берлин, ГДР) — немецкий спортсмен. Получил известность как Ха́йди Кри́гер (), будучи членом женской легкоатлетической команды ГДР.

Карьера 
Хайди Кригер родилась в Восточном Берлине, ГДР, 20 июля 1966 года. С раннего возраста занималась лёгкой атлетикой.

Уже в подростковом возрасте принимала анаболические стероиды и мужские гормоны по предписанию тренера.

В 1986 году на чемпионате Европы в Штутгарте спортсменка выиграла золотую медаль в толкании ядра. Вскоре её стали мучить боли в спине, из-за чего пришлось сделать длительный перерыв в тренировках. После объединения ГДР и ФРГ она попыталась вернуться в большой спорт, но из этого ничего не вышло.

Постепенно к Хайди Кригер пришло осознание своей транссексуальности. В 1997 году, в возрасте 31 года, она легла на операцию по коррекции пола, затем поменяла документы и официально стала Андреасом Кригером.

Андреас Кригер давал показания по делу знаменитых тренеров, замешанных в допинговых преступлениях. Ответчиками на процессе выступали 74-летний Манфред Эвальд (, президент Немецкого спортивно-гимнастического союза ГДР), и 66-летний Манфред Хёппнер (, бывший вице-директор спортивной медицинской службы ГДР). Кригер считает, что приём гормональных препаратов мог поспособствовать развитию у него транссексуальности. В 2000 году Эвальд и Хёппнер были признаны виновными в причастности к нанесению вреда 142 атлетам, в том числе несовершеннолетним.

Сейчас Кригер проживает в Магдебурге (столица земли Саксония-Анхальт, Германия), он владелец единственного в городе магазина по продаже военной формы и походного снаряжения, женат на бывшей пловчихе Уте Краузе, растит дочь.

«Медаль Хайди Кригер» () присуждается людям, внёсшим существенный вклад в борьбу с применением допинга в спорте.

Ссылки 
 Страничка об Андреасе Кригере
 «Фабрика инвалидов» // medinfo.ru
 «Они убили Хайди!» // New York Times, 26.01.2004
 Статья «От золотой медали к перемене пола»
 «Чудо-девушки и стероиды»
 Авторский текст фильма «Допинг. Фабрика чемпионов»

Толкатели ядра ГДР
Толкатели ядра Германии
Допинг-контроль
Трансгендерные и транссексуальные мужчины
Трансгендерные и транссексуальные спортсмены